dat wat iemand luid roept, meestal enkele woorden, zoals:
 een noodsignaal
 Ekfonesis, een stijlfiguur
 Exclamatio, een ander stijlfiguur
zie ook
Uitroepend voornaamwoord
Uitroepteken